Кубок Італії з футболу 2022–2023 — 76-й розіграш кубкового футбольного турніру в Італії. Титул захищає Інтернаціонале.

Календар

Попередній раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 липня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня 2022

|}

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2022

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 жовтня 2022

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2023

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 лютого 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 лютого 2023

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#D0D0D0;"|<center>4 — 25 квітня 2023

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Італії на soccerway 

2022—2023
Італія
Італія
2022 в італійському спорті
2023 в італійському спорті